Il doppio del Tashkent Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Paula Kania e Polina Pekhova erano le detentrici del titolo ma Kania non ha partecipato a questa edizione del torneo. Pekhova ha fatto coppia con Ksenia Palkina ma sono state sconfitte al primo turno.

Tímea Babos e Jaroslava Švedova hanno sconfitto in finale Ol'ga Govorcova e Mandy Minella per 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (campionesse)
  Ol'ga Govorcova /  Mandy Minella (finale)

  Eva Birnerová /  Iryna Burjačok (primo turno)
  Vesna Dolonc /  Ioana Raluca Olaru (primo turno)

Wildcard

  Arina Folts /  Guzal Yusupova (primo turno)

 Michaela Hončová /  Sabina Sharipova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2013
WTA Tour 2013